Adjectif relatif au foie
 Nom relatif aux plantes Hepaticophyta
 Nom commun du genre Hepatica de la famille des Ranunculaceae

Homonymie